Der Durchgriff ist
in der Elektrotechnik ein charakteristisches Merkmal der Elektronenröhre, siehe Durchgriff (Elektrotechnik).
ein Begriff aus dem Rechtswesen, siehe Durchgriffshaftung.
in der Regelungstechnik die direkte, unverzögerte Wirkung eines Systemeingangs auf den Systemausgang, siehe Zustandsraumdarstellung.